La phase finale de l'édition 1996 du Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans se déroule lors du printemps 1996 en Autriche. Le champion sortant, le Portugal, remet son titre en jeu face aux autres nations européennes.

Seul les joueurs nés après le 1er août 1979 sont autorisés à participer.

Tournoi final

Phase de poules

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tour final

Quarts-de-finale

Demi-finales

Match pour la

Finale

Résultat

Référence 

Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans
Football des moins de 17 ans
football 1996
Sport en Autriche en 1996
Football en 1996
Compétition de football en Autriche